Дулитл има више значења:
 Дулитл (Тексас)
 Дулитл (Мисури)